Папирусы Честера Битти — древнейшие манускрипты Нового Завета, написанные на папирусе. Хранятся в ирландской библиотеке Честера Битти (Дублин). Написаны на древнегреческом языке и имеют порядковые номера P45 (фрагменты 4-х евангелий и деяния апостолов), P46 (послания апостола Павла) и P47 (Апокалипсис). Впервые были опубликованы в 1931 году. Местом создания папирусов был, предположительно, египетский город Атфих

Ссылки
 Представляем Вашему вниманию свод папирусов Нового Завета
 Древние рукописи Нового Завета
 Рукописи Посланий апостола Павла
 Основные черты текстологии Нового Завета
Папирусы Нового Завета
Библейские рукописи III века